Název Hodějovice může znamenat

 Hodějovice – část města Pelhřimov v okrese Pelhřimov
 dřívější název obce Hodějice v okrese Vyškov
 vesnici u Českých Budějovic, která se později rozdělila na dvě části:
 Staré Hodějovice, obec v okrese České Budějovice
 Nové Hodějovice, část města České Budějovice

Externí odkazy